Romantik eller Romantisk kan hentyde til flere artikler:
 Romantikken – en kunstnerisk stilperiode.
 Romantikken i den danske litteratur – en litterær periode i dansk litteratur.
 Romantisk kærlighed – en poetisk og følelsesmættet stemning.
 Romantik (film fra 1916) – britisk stumfilm fra 1916 af Wilfred Noy
 Romantik (film fra 1930) – amerikansk romantisk dramafilm fra 1930